Термин «переохлаждение» может означать:

 Переохлаждение — охлаждение жидкости ниже температуры кристаллизации.
 Переохлаждение — охлаждение пара ниже температуры его сублимации.
 Переохлаждение — чрезмерное понижение температуры тела человека или животного из-за внешних факторов.
 «Переохлаждение» — утерянный фильм американского режиссёра Энди Миллигана (1973).